Assembleur (langage de programmation)
 Programme assembleur
 Assembleur d'ordinateur
 Assembleur moléculaire